Nordisk Ungdom kan syfta på

Nordisk ungdom (1930-talet) – en nazistisk ungdomsorganisation från 1933 till omkring 1950
Nordisk Ungdom (2000-talet) –  en utomparlamentarisk högerextrem, etnopluralistisk och antisemitisk ungdomsorganisation inom vit makt-rörelsen från 2010 till 2019